Gračanica – miasto w Bośni i Hercegowinie
 Gračanica – miasto w Kosowie
 Gračanica – gmina w Kosowie